Den Familiennamen Engling tragen:

Jean Engling (1801–1888), luxemburgischer Theologe, Kaplan, Archäologe, Historiker, Schriftsteller und Pädagoge
Josef Engling (1898–1918), Mitglied der Schönstatt-Bewegung